

Palmarès 
Giochi olimpici
: bronzo nei 77 kg.

Mondiali
Almaty 2014: argento nei 69 kg.
Houston 2015: argento nei 77 kg.
Anaheim 2017: oro nei 77 kg.
Aşgabat 2018: argento negli 81 kg.

Giochi del Mediterraneo
Tarragona 2018: oro nei 77 kg.

Collegamenti esterni